Esport: Dopatge, la promoció o consum de qualsevol mètode o substància prohibida en l'esport
 Dopatge als Jocs Olímpics, història del control antidopatge als Jocs Olímpics i que controla el Comitè Olímpic Internacional
 Electrònica: Dopatge (semiconductors), procés intencional d'agregar impureses en un semiconductor extremadament pur per tal de canviar les seves propietats elèctriques